, film de Carmine Gallone sorti en 1941 ;
 Premier Amour  (), film de Mario Camerini sorti en 1959.
 Dernier amour (), film de Dino Risi sorti en 1978 ;
 Primo amore, film de Matteo Garrone sorti en 2004.

Voir aussi